Solera bezeichnet:
 ein Verfahren zur Herstellung von Sherry, siehe Criadera und Solera-System
 eine US-Holding-Gesellschaft, siehe Solera Holdings

Solera ist der Familienname folgender Personen:
 Javier Solera (* 1973), costa-ricanischer Tennisspieler
 Temistocle Solera (1815–1878), italienischer Dichter und Librettist